Пленение Шамиля:
 Взятие Гуниба — военная операция русской армии по штурму ставки имама Шамиля в ауле Гуниб 9—25 августа 1859 года.
 Взятие аула Гуниб и пленение Шамиля 25 августа 1859 года — картина Франца Рубо.
 Пленный Шамиль перед главнокомандующим князем Барятинским 25 августа 1859 года — картина Теодора Горшельта.